На́бережная зо́дчего Ду́дина (полное название — набережная Ижевского пруда имени зодчего Дудина С. Е.) — набережная на левом берегу Ижевского пруда в Октябрьском районе города Ижевска. Пролегает от проезда Дерябина до Песочной улицы.

История 
Очертания и береговая линия современной набережной Ижевска были в основном сформированы ещё в XVIII веке при запруживании реки Иж. В дальнейшем набережная являлась частью одной из старейших улиц Ижевска — Береговой. Но вплоть до XX века набережной как таковой не существовало. Укрепление левого берега пруда в центральной части города началось лишь в 1970-е годы.

4 апреля 1988 года решением исполкома городского совета депутатов построенная набережная была названа именем зодчего Дудина в память об С. Е. Дудине (1779—1825) — первом архитекторе Ижевска.

В 2010 году центральная часть набережной от монумента дружбы народов до плотины была подвергнута масштабной реконструкции, которая кардинально изменила её облик и сделала её популярным местом отдыха ижевчан.

Расположение 
Набережная зодчего Дудина расположена преимущественно в центральной части города, за исключением северного участка, который находится в городке Металлургов.

Она начинается у плотины Ижевского пруда от пересечения с проездом Дерябина и проходит на север параллельно улицам Милиционной и Максима Горького. На этом участке к ней примыкают лестничный спуск от монумента «Навеки с Россией» и переулок Широкий. В районе Дворца творчества юных набережная пересекает речку Подборенку и меняет своё направление на запад. Здесь в городке Металлургов к ней примыкает улица Песочная, за которой в районе центрального городского пляжа набережная заканчивается.

Примечательные здания и сооружения 
 Лодочная станция
 Дом-музей семьи И. Д. Пастухова

Транспорт 
По набережной зодчего Дудина не проходят маршруты городского общественного транспорта. Ближайшие остановки транспорта: «ДК Аксион» и «Переулок Широкий» (троллейбусы № 6, 9, автобусы № 36, 56, маршрутное такси № 334).

Галерея

См. также 
 Южная набережная (Ижевск)

Примечания 

Набережные Ижевска